I liga czeska kobiet (czes. I. liga žen) – jest najwyższą klasą rozgrywek ligowych w piłkę nożna kobiet w Czechach pod patronatem Czeskomorawskiego Związku Piłki Nożnej (czes. Českomoravský fotbalový svaz)

W rozgrywkach bierze udział 8 klubów. Mistrz gra w Ligi Mistrzów UEFA Kobiet. Bezpośrednio do  II ligi nie spada żadna drużyna, jednak ostatnia drużyna walczy w barażach o utrzymanie z mistrzem drugiej ligi.

Rozgrywki powstały po rozpadzie Czechosłowacji w miejsce tamtejszych rozgrywek.

Uczestnicy
Skład ligi w sezonie 2013/2014

Medaliści 
Liga zdominowana jest przez drużynę Sparty Praga, która na dwadzieścia edycji osiemnaście razy zdobywała złoty medal. Dwa razy tytuł mistrz a Czech zdobyła drużyna SK Slavii Praga.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona ligi
 Oficjalna strona czeskiej piłki nożnej kobiecej
 Liga na stronie eurofotbal.cz

Rozgrywki piłkarskie kobiet w Czechach